Die FIA GT Serie 2013 war die Debütsaison der FIA-GT-Serie, welche die Nachfolge der FIA-GT1-Weltmeisterschaft antrat. Die Gran-Turismo-Rennserie stand unter der Hoheit der Fédération Internationale de l’Automobile, wurde aber von der SRO Motorsports Group organisiert.

Startberechtigt waren lediglich Fahrzeuge der Gruppe GT3, die an zweitägigen Rennwochenenden zwei einstündige Sprintrennen austrugen.

Starterfeld 

1 Das Team ACL by Rodrive wechselte nach dem zweiten Rennwochenende von einem Ford GT auf einem Lamborghini Gallardo

Rennkalender und Ergebnisse 
Am 10. Januar veröffentlichte die SRO die Veranstaltungen des Jahres 2013. Als Saisonfinale wurde eine Veranstaltung in Baku gewählt, so dass das Rennwochenende in Navarra verschoben werden musste.

Meisterschaftsergebnisse

Fahrerwertung

Teamwertung

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website der FIA-GT-Series

Motorsportsaison 2013